Makarius (latinisierte Form von gr. Makarios) ist der Name folgender Personen:

 Makarius I. (1816–1882), Metropolit von Moskau, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Makarius III. (1872–1945), Papst von Alexandrien 
 Makarius der Schotte (vor 1100–1153), Benediktiner und der erste Abt im Schottenkloster Würzburg
 Macarius (1542–1563), Metropolit von Moskau